§ 80 StGB bezeichnet

 Vorbereitung eines Angriffskrieges, auch Friedensverrat, einen Tatbestand im deutschen Strafgesetzbuch (zum 1. Januar 2017 durch § 13 VStGB Verbrechen der Aggression ersetzt)
 Fahrlässige Tötung #Situation in Österreich, einen Tatbestand im österreichischen und liechtensteinischem Strafgesetzbuch

Siehe auch:
 Strafgesetzbuch (DDR)